Васи́лий Серо́в: Серов, Василий Васильевич (1911—1992) — советский и российский художник-живописец.
 Серов, Василий Васильевич (род. 1941) — заслуженный художник России.
 Серов, Василий Иванович (1914—1941) — советский боксёр.
 Серов, Василий Матвеевич (1878—1918) — депутат Государственной думы Российской империи, первый председатель Верхнеудинского совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.
 Серов, Василий Родионович (1829—1901) — русский военный деятель, генерал-лейтенант, уральский казак.